Dieser Artikel dient zur Darstellung über den Europapokal des FC Brügge. An geeigneter Stelle wird dort auf diese Datensammlung hingewiesen.

Zweimal schaffte es der FC Brügge ins Endspiel eines europäischen Wettbewerbs. Jedoch unterlag der Klub jeweils dem FC Liverpool 1976 im UEFA-Pokal und zwei Jahre später im Pokal der Landesmeister.

Europapokalbilanz 
(Stand: Saison 2022/23)
 UEFA Champions League:  23 Teilnahmen
 Europapokal der Pokalsieger: 6 Teilnahmen
 Messestädte-Pokal: 2 Teilnahmen
 UEFA-Pokal / Europa League: 31 Teilnahmen

Stand: 7. März 2023

Finale UEFA-Pokal 1975/76

Hinspiel

Rückspiel

Finale Europapokal der Landesmeister 1977/78 

Brügge
Europapokalstatistik
Brugge, FC